Капандритион (Капандрити) — греческий топоним. Может означать:

 Капандритион — город в Аттике.
  — село в сообществе  в общине Пиргос (дим).
  — село в сообществе  на острове Кефалиния.